Sequoyah County se poate referi la mai multe comitate din Statele Unite ale Americii, în general denamite după liderul Cherokee – Sequoyah.

 Comitatul Sequoyah, Oklahoma
 Finney County, Kansas, numit inițial Comitatul Sequoyah (Sequoyah County)